|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2006 vond plaats van 25 september tot en met 1 oktober 2006 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Yan Zi strandde dit jaar al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Anna Tsjakvetadze uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues in twee sets. Tsjakvetadze wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Elise Tamaëla, die via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, bereikte de tweede ronde – daarin verloor zij van de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Maria Elena Camerin en Emmanuelle Gagliardi hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Anabel Medina Garrigues en Yan Zi, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Vania King en Jelena Kostanić.

Het als tweede geplaatste Chinese duo Li Ting en Sun Tiantian won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Vania King en Jelena Kostanić  in drie sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. Li Ting had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun Tiantian geen.

Het Nederlandse team Kim Kilsdonk en Elise Tamaëla verloor meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2006
Guangzhou